Yariv ist der Familienname folgender Personen:

 Amnon Yariv (* 1930), israelischer Physiker und Hochschullehrer
 Yariv Levin (* 1969), israelischer Rechtsanwalt und Politiker 
 Youval Yariv (* 1942), israelischer Künstler